Affenberg steht für:

 Affenberg Landskron, ein Freigehege bei Villach, Kärnten
 Affenberg Salem, ein zoologischer Park in Salem (Baden)
 La Montagne des Singes bei Kintzheim, Elsass

Affenberg ist der Name folgender Orte:
 Affenberg (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Katastralgemeinde von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Affenberg (Gemeinde Haibach), Ortschaft von Haibach im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich